Dumitru Marinescu poate fi:

 Dumitru Marinescu Ciuciu (1913-1996), țambalist virtuoz din România
 Dumitru Marinescu Bragadiru (1842-1915), om de afaceri din România